

Особи 

 Акілео Парра-і-Гомес де ла Вега — 9-й президент Сполучених Штатів Колумбії
 Дієго де Кордоба-і-Лассо де ла Вега — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Інка Ґарсіласо де ла Веґа — перуанський історик
 Педро де ла Вега — аргентинський футболіст
 Рауль Карденас де ла Вега — мексиканський футболіст

Географічні об'єкти 

 Алькала-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Бустільйо-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Вальдеаркос-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Вальядолід
 Вільядемор-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Леон
 Вільялуенга-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Ітеро-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Кастрільйо-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Бургос
 Консепсьйон-де-ла-Вега — місто в Домініканській Республіці
 Монтехо-де-ла-Вега-де-ла-Серресуела — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Сеговія
 Оса-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Педроса-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Поса-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Ренедо-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Р'єго-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Леон
 Сан-Крістобаль-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Сеговія
 Сан-Мартін-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид
 Сан-Мартін-де-ла-Вега-дель-Альберче — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Авіла
 Санта-Марія-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Самора
 Сантервас-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Сан-Хусто-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Леон
 Сенес-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада
 Сіманес-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Леон
 Сото-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Леон
 Фресно-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Леон
 Чурріана-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада